Free Fall bezeichnet
 Free Fall, Originaltitel amerikanisch-kanadisch-deutschen Spielfilms Angst über den Wolken von Mario Azzopardi aus dem Jahr 1999
 Free Fall, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms The Secret – Ein tödliches Geheimnis von Malek Akkad aus dem Jahr 2014
 Free Fall, internationaler Titel des deutschen Spielfilms Freier Fall (Film) von Stephan Lacant
 Free Fall, Kurzform von Freifallturm
 Free Fall (Roman) Roman von Robert Crais
 Free Fall (Album), Album von Clare Fischer and His Latin Jazz Sextet
 Free Fall (Jimmy-Giuffre-Album), Album von Jimmy Giuffre

 siehe auch: Freefall (Begriffsklärung)